Julius Lothar Meyer (1830–1895), een Duitse scheikundige
 Lothar Meyer (voetballer) (1933–2002), een Duitse voetballer
 Lothar Meyer (manager) (1943-2019), een Duitse manager